Dunbar ist ein englischer Familienname.

Namensträger 
 Adrian Dunbar (* 1958), britischer Schauspieler
 Agnes Dunbar (um 1340–nach 1390), schottische Adlige und Mätresse
 Alice Dunbar-Nelson (1875–1935), US-amerikanische Schriftstellerin, Journalistin und Bürgerrechtlerin
 Aynsley Dunbar (* 1946), britischer Schlagzeuger
 Bob Dunbar (1859–1937), kanadischer Curler
 Bonnie Jeanne Dunbar (* 1949), US-amerikanische Astronautin
 Carl O. Dunbar (1891–1979), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe
 Claude Dunbar (1909–1971), britischer Generalmajor
 Dirk Dunbar (* 1954), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Dixie Dunbar (1919–1991), amerikanische Sängerin, Filmschauspielerin und Tänzerin
 Duncan Dunbar (II) (1803–1862), britischer Reeder und Händler
 Eddie Dunbar (* 1996), irischer Radsportler
 Frank L. Dunbar (1860–1945), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Geoff Dunbar (* 1944), britischer Animator und Regisseur 
 Helen Flanders Dunbar (1902–1959), US-amerikanische Psychiaterin, Ärztin und Hochschullehrerin
 Huey Dunbar (* 1974), puerto-ricanischer Musiker
 Isaac Dunbar (* 2003), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 James Dunbar (1930–2018), US-amerikanischer Ruderer
 James W. Dunbar (1860–1943), US-amerikanischer Politiker
 Jeremy Dunbar (* 1988), deutsch-amerikanischer Basketballspieler
 Jo-Lonn Dunbar (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Lance Dunbar (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Laurence Dunbar (1940–2012), US-amerikanischer Sänger, siehe Paul Kelly (Sänger, 1940)

 Paul Laurence Dunbar (1872–1906), US-amerikanischer Schriftsteller
 R. Scott Dunbar (Roy Scott Dunbar), US-amerikanischer Astronom
 Robin Dunbar (* 1947), britischer Anthropologe und Psychologe
 Rockmond Dunbar (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Rudolph Dunbar (1899–1988), britischer Musiker, Komponist und Dirigent
 Sly Dunbar (Lowell Dunbar; * 1952), jamaikanischer Schlagzeuger und Produzent
 Ted Dunbar (1937–1998), US-amerikanischer Gitarrist und Komponist
 Vicki Nelson-Dunbar (* 1962), US-amerikanische Tennisspielerin

Weblinks 
 Dunbar bei forebears.io

Familienname
Englischer Personenname
Herkunftsname